Sterne kan avse:

 Hedda Sterne (1910–2011), amerikansk konstnär
 Laurence Sterne (1713–1768), engelsk författare

Se även 
 Stern (olika betydelser)
 Sterner